Невідомщений (Unrequited) — альбом Loudon Wainwright III.
 Невідомщений — шістнадцята серія четвертого сезону американського науково-фантастичного телевізійного серіалу «Цілком таємно».
 Невідомщений (Unrequited) — серія 3 сезону серіалу «Закон і порядок».